Beam (englisch „Strahl“) steht für:

 Breite über alles, die Schiffsbreite an der Wasserlinie
 Beam Software, australisches Softwarestudio
 Beamer, Videobeamer, Projektor

Beam ist der Familienname folgender Personen:
 George Lytle Beam (1868–1935), US-amerikanischer Fotograf
 Harry P. Beam (1892–1967), US-amerikanischer Politiker
 Jacob Beam, eigentlich Johannes Jakob Böhm (1760–1834), US-amerikanischer Müller und Whiskey-Brenner
 Jacob D. Beam (1908–1993), US-amerikanischer Diplomat
 James Beauregard Beam (1864–1947), US-amerikanischer Whiskey-Fabrikant
 Louis Beam (* 1946), US-amerikanischer Rechtsextremist

BEAM steht als Abkürzung für:
 beam, eine E-Book-Plattform von Bastei Lübbe, siehe Bastei Lübbe #Beteiligungen
 BEAM (Robotik), Sammelbegriff für eine bestimmte Sorte von Robotern
 Bigelow Expandable Activity Module, ein aufblasbares Raumstationsmodul

Siehe auch:
 Biem

Abkürzung